Никола́й Васи́льевич Ники́тин:
 Никитин, Николай Васильевич (1828—1913) — русский архитектор.
 Никитин, Николай Васильевич (1871—1942) — русский, советский архитектор.
 Никитин, Николай Васильевич (1907—1973) — советский архитектор.
 Никитин, Николай Васильевич (1926—1994) — Герой Социалистического Труда.